Kaltenburg steht für:

 Burg Kaltenburg, Burgruine in Giengen an der Brenz
 Kaltenburg (Kaltern), Bauwerk in Kaltern, Südtirol

Siehe auch:

 Katlenburg